El término Silent Hill en Wikipedia hace referencia a:

Silent Hill, una serie de videojuegos.
Silent Hill (videojuego), el primer juego en esa serie.
Silent Hill la adaptación cinematográfica del videojuego.